

Cinema 
 Lost, Stolen or Strayed – film del 1905 diretto da Lewin Fitzhamon
 Lost, Stolen or Strayed – film del 1921 diretto da Edward Gordon

Televisione 
 Lost, Stolen or Strayed – episodio del 1955 della serie tv The Grove Family